Агрономические руды (агрономическое сырьё) — горные породы и минералы, сырьё для получения минеральных удобрений.

Термин 
Термин агрономические руды был введён Я. В. Самойловым в 1921 году. К агрономическим рудам относятся апатиты и фосфориты, а также калийные соли, натриевая и калийная селитра и другие.

Разновидности 
 Апатитовые руды, фосфорит
 Калийные соли

Месторождения 
Крупнейшее в России месторождение апатита расположено в Хибинах на Кольском полуострове, фосфоритовые месторождения желвакового типа находятся в Европейской части (Егорьевское, Вятско-Камское, Щигровское и другие).

В Казахстане фосфориты сконцентрированы в Актюбинском и Каратауском фосфороносных бассейнах; апатиты — в магнетитах и бурых железняках Соколовско-Сарыбайского и Кашарского месторождений; сульфиды и хлориды — в озёрах Индер, Шалкар и других.

Для производства микроудобрений используются руды меди, бора, марганца, цинка, молибдена.

Примечания

Литература 
 Самойлов Я. В. Агрономические руды, М., 1921;
 Гиммельфарб Б. М. Агрономические руды, М.— Л., 1938;
 Вопросы геологии агрономических руд, М., 1956;
 Бок И. И. Агрономические руды, 2 изд., Алма-Ата, 1965.

Ссылки 

 

Руды